Conacher ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Conacher (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler
 Charlie Conacher (1909–1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Cory Conacher (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Desmond John Conacher (1918–2000), kanadischer Altphilologe
 Jim Conacher (* 1921), kanadischer Eishockeyspieler
 Lionel Conacher (1902–1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Pat Conacher (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Pete Conacher (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler
 Roy Conacher (1916–1984), kanadischer Eishockeyspieler